Lista najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce spowodowana obecnością w powietrzu cząstek stałych – zestawienie miast w Polsce, w których stężenie zanieczyszczeń powietrza aerozolami atmosferycznymi (pyłami o średnicy nie większej niż 2,5 μm) w 2013 roku co najmniej dwukrotnie przekraczało zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, czyli osiągało wartości co najmniej 20 μg/m³ PM2,5. Dane zostały zebrane przez Europejską Agencję Środowiska, a opublikowane w 2016 roku przez Światową Organizację Zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że minimalne średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 na poziomie 10 μg/m³ przy długotrwałej ekspozycji, zwiększa liczbę zgonów z powodu chorób układów krążenia i oddechowego, w tym raka płuca.

Uwagi

Przypisy 

Zanieczyszczenia atmosferyczne
Miasta w Polsce